Världsmästerskapen för lag i bordtennis 2004 spelades i Qatar International Exhibition Center i Doha under perioden 1-7 mars 2004. Spelort utsågs i maj 2001. Upplagan var den 47:e någonsin.

Medaljsummering

Medaljligan

Discipliner

Resultat

Herrarnas lagtävling

Final

Final 4 bracket

Damernas lagtävling

Final

Final 4 bracket

Källor

ITTF website
ITTF Statistics

Fotnoter

2004 i Qatar
Bordtennis i Qatar
Internationella sportevenemang i Qatar
Sportevenemang i Doha
Sportåret 2004
2004